Anastazja Romanowna Zacharyna (1520–1560) – caryca rosyjska, żona Iwana IV Groźnego
 Anastazja Michajłowna Romanowa (1860–1922) – wielka księżna Rosji, księżna Meklemburgii i Schwerinu
 Anastazja Czarnogórska (1868–1935) –  księżniczka Czarnogóry, wielka księżna Rosji
 Anastazja Nikołajewna Romanowa (1901–1918) – wielka księżna Rosji
 Anastazja Romanowa (ur. 1993) – rosyjska narciarka